Кэ́трин Зе́та-Джонс (; род. , Суонси, Уэльс, Великобритания) — британская актриса. Лауреат премий «Оскар» (2003),
BAFTA (2003) и двух Премий Гильдии киноактёров США.

Биография 
Кэтрин Зета Джонс родилась  в Суонси (Уэльс, Великобритания). Её отец — Дэвид Джеймс Джонс, владелец валлийского кондитерского центра, а мать — швея. Зета — не часть фамилии, а второе имя (Кэтрин Зета Джонс), данное в честь бабушки и ставшее частью актёрского псевдонима. В детстве участвовала в любительских театральных постановках, в 14 лет была приглашена на прослушивание для участия в телешоу.

В 1987 году Джонс дебютировала в Лондоне в мюзикле «42-я улица». Через год ей предложили роль Шахерезады в фильме Филиппа Де Брока «1001 ночь». В 1991 году Кэтрин снялась в телевизионном сериале «Милые бутоны мая», принёсшем ей ещё бо́льшую известность.

Дальнейшая карьера актрисы стремительно развивалась в Голливуде. В 2003 году Зета-Джонс получила «Оскар» за роль второго плана в мюзикле «Чикаго». В родном Уэльсе Кэтрин основала собственную кинокомпанию «Милквуд филмз». Одна из заметных работ актрисы — роль в фильме «Легенда Зорро» (2005) с Антонио Бандерасом.

Личная жизнь 
С 18 ноября 2000 года Зета-Джонс замужем за актёром Майклом Дугласом, с которым она встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Дилан Майкл Дуглас (род. 08.08.2000) и дочь Кэрис Зета Дуглас (род. 20.04.2003).

В апреле 2011 года Зета-Джонс прошла курс лечения от биполярного аффективного расстройства, а в апреле 2013 года — от биполярного расстройства второго типа.

 Майкл Дуглас заявил о намерении подать на развод. Причиной такого заявления послужило то, что актёр «не в силах терпеть больше глобальную депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин». Однако уже в ноябре 2013 года стало известно, что супруги восстановили свои отношения.

Актриса свободно владеет валлийским языком.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Зета-Джонс, Кэтрин
Актрисы озвучивания Великобритании
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в мюзикле